Commons (englisch common „allgemein“, „gemeinsam“, „gemeinschaftlich“) steht für:

 Commons, der ursprünglich aus dem Englischen kommende, inzwischen auch im deutschen Sprachraum genutzte Begriff für Gemeinressourcen
 Global Commons, siehe Globale öffentliche Güter
 Knowledge Commons, siehe Wissensallmende
 Apache Commons, Klassenbibliotheken für die Programmiersprache Java
 Buffalo Commons, Landnutzungsprojekt in den Vereinigten Staaten
 Creative Commons, eine gemeinnützige Gesellschaft, die verschiedene freie Lizenzen veröffentlicht
 Science Commons, Projekt zur Entwicklung von Strategien und Werkzeugen für eine schnellere und web-gestützte Wissenschaft
 Wikimedia Commons, Sammlung von Mediendateien (Trägerschaft: Wikimedia-Stiftung)

Commons ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Commons (* 1950), australischer Weitspringer
 Don Commons (* 1952), australischer Dreispringer
 Jamie N Commons (* 1988), britischer Popmusiker
 John Rogers Commons (1862–1945), US-amerikanischer Ökonom und Soziologe
 Kris Commons (* 1983), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Commons-based Peer Production
 Commons-Dilemma
 House of Commons (Begriffsklärung)